Gérald Munro, dit Gerry Munro, (né le  à Sault-Sainte-Marie en Ontario au Canada - mort le  à Sudbury au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière 
Il évoluait en tant que défenseur au début du  et fait partie de la première équipe des Maroons de Montréal en 1924-1925. Il est alors associé à l'autre Munro de l'équipe, le capitaine Dunc Munro, aucun lien de parenté ne lie les deux joueurs. Il joue 29 matchs lors cette saison puis est venu aux Saint-Patricks de Toronto pour la saison suivante.

Utilisé seulement pour quatre matchs par sa nouvelle franchise, il quitte les rangs de la LNH pour la saison suivante et rejoint ceux de l'Association américaine de hockey (en anglais ). Il y passe six saisons avant d'annoncer sa retraite en 1931.

Statistiques 

| 1919-1920 || Sault Ste. Marie || NMHL || 2 || 2 || 0 || 2 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1919-1920 || Soo Greyhounds || NOHA || 3 || 5 || 1 || 6 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1920-1921 || Sault Ste. Marie || NMHL || 10 || 5 || 2 || 7 ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1920-1921 || Soo Greyhounds || NOHA || 4 || 2 || 0 || 2 || 4 || 5 || 5 || 1 || 6 ||  
|- 
| 1921-1922 || Sault Ste. Marie || NMHL || 10 || 1 || 1 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1921-1922 || Soo Greyhounds || NOHA || 7 || 0 || 1 || 1 || 11 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|- 
| 1922-1923 || Sudbury || NOHA || 8 || 3 || 1 || 4 || 10 ||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1923-1924 || Sudbury Mines || NOHA ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1924-1925 || Maroons de Montréal || LNH || 29 || 1 || 0 || 1 || 22 ||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1925-1926 || Saint-Patricks de Toronto || LNH || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1926-1927 || Maroons de Winnipeg || AHA || 20 || 2 || 2 || 4 || 24 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1926-1927 || Greyhounds de Détroit || AHA || 5 || 1 || 0 || 1 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1926-1927 || Cardinals de Chicago || AHA || 10 || 0 || 2 || 2 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1927-1928 || Pla-Mors de Kansas City || AHA || 22 || 3 || 1 || 4 || 37 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1928-1929 || Pla-Mors de Kansas City || AHA || 26 || 1 || 0 || 1 || 12 ||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1929-1930 || Pla-Mors de Kansas City || AHA || 48 || 2 || 2 || 4 || 32 || 4 || 2 || 0 || 2 || 7
|- 
| 1930-1931 || Millers de Minneapolis || AHA || 42 || 5 || 5 || 10 || 53 ||  ||  ||  ||  ||  

| 33 || 1 || 0 || 1 || 22 ||  ||  ||  ||  ||

Notes et références 

Joueur canadien de hockey sur glace
Naissance en novembre 1897
Naissance à Sault-Sainte-Marie (Ontario)
Joueur des Maroons de Montréal
Joueur des St. Pats de Toronto
Décès en janvier 1968
Défenseur de hockey sur glace
Décès à 70 ans